Le terme Western Electric peut renvoyer à :
 Western Electric Company, société américaine spécialisée en ingénieries électrique et électronique ;
 Usine Western Electric de Cicero.